Дополнение к арабскому письму () — пятнадцатый блок стандарта Юникод. Содержит варианты букв арабского письма, используемые для записи неарабских языков, включая языки Пакистана и Африки, а также древнеперсидский.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Дополнение к арабскому письмуОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+075x
| title="U+0750: ARABIC LETTER BEH WITH THREE DOTS HORIZONTALLY BELOW" | ݐ
| title="U+0751: ARABIC LETTER BEH WITH DOT BELOW AND THREE DOTS ABOVE" | ݑ
| title="U+0752: ARABIC LETTER BEH WITH THREE DOTS POINTING UPWARDS BELOW" | ݒ
| title="U+0753: ARABIC LETTER BEH WITH THREE DOTS POINTING UPWARDS BELOW AND TWO DOTS ABOVE" | ݓ
| title="U+0754: ARABIC LETTER BEH WITH TWO DOTS BELOW AND DOT ABOVE" | ݔ
| title="U+0755: ARABIC LETTER BEH WITH INVERTED SMALL V BELOW" | ݕ
| title="U+0756: ARABIC LETTER BEH WITH SMALL V" | ݖ
| title="U+0757: ARABIC LETTER HAH WITH TWO DOTS ABOVE" | ݗ
| title="U+0758: ARABIC LETTER HAH WITH THREE DOTS POINTING UPWARDS BELOW" | ݘ
| title="U+0759: ARABIC LETTER DAL WITH TWO DOTS VERTICALLY BELOW AND SMALL TAH" | ݙ
| title="U+075A: ARABIC LETTER DAL WITH INVERTED SMALL V BELOW" | ݚ
| title="U+075B: ARABIC LETTER REH WITH STROKE" | ݛ
| title="U+075C: ARABIC LETTER SEEN WITH FOUR DOTS ABOVE" | ݜ
| title="U+075D: ARABIC LETTER AIN WITH TWO DOTS ABOVE" | ݝ
| title="U+075E: ARABIC LETTER AIN WITH THREE DOTS POINTING DOWNWARDS ABOVE" | ݞ
| title="U+075F: ARABIC LETTER AIN WITH TWO DOTS VERTICALLY ABOVE" | ݟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+076x
| title="U+0760: ARABIC LETTER FEH WITH TWO DOTS BELOW" | ݠ
| title="U+0761: ARABIC LETTER FEH WITH THREE DOTS POINTING UPWARDS BELOW" | ݡ
| title="U+0762: ARABIC LETTER KEHEH WITH DOT ABOVE" | ݢ
| title="U+0763: ARABIC LETTER KEHEH WITH THREE DOTS ABOVE" | ݣ
| title="U+0764: ARABIC LETTER KEHEH WITH THREE DOTS POINTING UPWARDS BELOW" | ݤ
| title="U+0765: ARABIC LETTER MEEM WITH DOT ABOVE" | ݥ
| title="U+0766: ARABIC LETTER MEEM WITH DOT BELOW" | ݦ
| title="U+0767: ARABIC LETTER NOON WITH TWO DOTS BELOW" | ݧ
| title="U+0768: ARABIC LETTER NOON WITH SMALL TAH" | ݨ
| title="U+0769: ARABIC LETTER NOON WITH SMALL V" | ݩ
| title="U+076A: ARABIC LETTER LAM WITH BAR" | ݪ
| title="U+076B: ARABIC LETTER REH WITH TWO DOTS VERTICALLY ABOVE" | ݫ
| title="U+076C: ARABIC LETTER REH WITH HAMZA ABOVE" | ݬ
| title="U+076D: ARABIC LETTER SEEN WITH TWO DOTS VERTICALLY ABOVE" | ݭ
| title="U+076E: ARABIC LETTER HAH WITH SMALL ARABIC LETTER TAH BELOW" | ݮ
| title="U+076F: ARABIC LETTER HAH WITH SMALL ARABIC LETTER TAH AND TWO DOTS" | ݯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+077x
| title="U+0770: ARABIC LETTER SEEN WITH SMALL ARABIC LETTER TAH AND TWO DOTS" | ݰ
| title="U+0771: ARABIC LETTER REH WITH SMALL ARABIC LETTER TAH AND TWO DOTS" | ݱ
| title="U+0772: ARABIC LETTER HAH WITH SMALL ARABIC LETTER TAH ABOVE" | ݲ
| title="U+0773: ARABIC LETTER ALEF WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO ABOVE" | ݳ
| title="U+0774: ARABIC LETTER ALEF WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE ABOVE" | ݴ
| title="U+0775: ARABIC LETTER FARSI YEH WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO ABOVE" | ݵ
| title="U+0776: ARABIC LETTER FARSI YEH WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE ABOVE" | ݶ
| title="U+0777: ARABIC LETTER FARSI YEH WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR BELOW" | ݷ
| title="U+0778: ARABIC LETTER WAW WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO ABOVE" | ݸ
| title="U+0779: ARABIC LETTER WAW WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE ABOVE" | ݹ
| title="U+077A: ARABIC LETTER YEH BARREE WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO ABOVE" | ݺ
| title="U+077B: ARABIC LETTER YEH BARREE WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE ABOVE" | ݻ
| title="U+077C: ARABIC LETTER HAH WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR BELOW" | ݼ
| title="U+077D: ARABIC LETTER SEEN WITH EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR ABOVE" | ݽ
| title="U+077E: ARABIC LETTER SEEN WITH INVERTED V" | ݾ
| title="U+077F: ARABIC LETTER KAF WITH TWO DOTS ABOVE" | ݿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Набор символов
 Цифры руми

Примечания